Ди Гэйл Джонсон (; 10 июля 1916 — 13 апреля 2003) — американский . 

Член Национальной академии наук США (1991).

Бакалавр (1938) и доктор (1945) философии колледжа Айова Стейт; магистр (1939) Висконсинского университета. Преподавал в колледже Айова Стейт и Чикагском университете. Президент Американской экономической ассоциации (1999).

Основные произведения 
 «Функционирование рынка труда» (Functioning of the labor market, 1951);
 «Сельское хозяйство и внешняя экономическая политика» (Agriculture and foreign economic policy, 1964).

Примечания

Ссылки 
 Биография и библиография Г. Джонсона

Члены Национальной академии наук США
Преподаватели Чикагского университета